Ренолдс има више значења:
 Округ Ренолдс (Мисури)
 Ренолдс (Џорџија)
 Ренолдс (Илиноис)
 Ренолдс (Индијана)
 Ренолдс (Небраска)
 Ренолдс (Северна Дакота)